Suzy puede referirse a:
Suzy (Aisne), una población y comuna francesa, en la región de Picardía, departamento de Aisne, en el distrito de Laon y cantón de Anizy-le-Château.
SuZy (1961-), una cantante turca-israelí.
Suzy (cantante portuguesa) (1980-), una cantante portuguesa.
Bae Suzy (1994-), una cantante, actriz y modelo surcoreana.
Suzy, una película estadounidense de 1936.